Stefan Löw ist der Name folgender Personen:

* Stefan Löw (Politiker, 1962) (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Stefan Löw (Politiker, 1990) (* 1990), deutscher Politiker (AfD)